Piteira é um dos bairros mais distantes do centro da cidade brasileira de Conceição de Macabu, no estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes é confundido com uma localidade à parte, mas está inserido no perímetro urbano, como todas as localidades na margem esquerda do Rio Macabuzinho.

Etimologia 
O nome do bairro é uma referência a planta pita, ou piteira (Furcraea foetida), também chamada de sisal, usada para confecção de cordas, muito comuns nas fazendas da região até a chegada da cana de açúcar, que ocupou as áreas antes destinadas ao plantio da mesma.

Segundo o livro ABC de Macabu (2019, pp. 272-273):Já a palavra piteira denomina uma planta da família dos gravatás e da babosa, da qual extraem-se fibras para confecção de cordas. Também conhecida como sisal, é originária do México, mas adaptou-se tão bem ao Brasil, que se espalhou por todo lado como se fosse nativa.
No passado, algumas fazendas da nossa região plantavam piteiras para produzir cordas, além de outros produtos. Era uma produção artesanal, que não resistiu ao produto de origem industrial, feito de plástico, muito mais barato.
Acabou a produção de sisal, mas ficaram as piteiras, o que deu origem a várias expressões como “vamos lá nas piteiras”, Sítio das Piteiras, por fim, Piteira. O termo ganhou popularidade com Doco, Manoel Gonçalves, que se referia a região como Piteira, introduzindo de vez o nome entre os das localidades de Conceição de Macabu.
Uma das marcas registradas do bairro era uma raia de areia, localizada na antiga estrada para Triunfo (RJ-182), onde a população divertia-se com corridas de cavalos e outras competições eqüestres. Com o asfaltamento da RJ-182, e a mudança de seu trajeto, o antigo leito foi incorporado ao patrimônio de uma fazenda vizinha, resultando no fim da raia.

Histórico do Bairro 
Trata-se de um bairro relativamente antigo, tendo sua origem na Estrada Geral de Cantagallo, também conhecida como Estrada Macaé-Cantagalo. Na Piteira havia um “rancho”, onde os tropeiros costumavam pernoitar e descansar seus animais. A partir daí, a região foi sendo lentamente povoada até sofrer uma explosão populacional nos anos 80, quando o êxodo rural levou várias famílias para o bairro.

Bibliografia

 GOMES DA SILVA, Herculano (etal). Macabu – a História até 1900. Macuco: Gráfica e Editora Macuco. 1997.
 GOMES, Marcelo Abreu (Org.); BASTOS, Tarcísio; MARCHI, Carlos; SOFFIATI NETO, Arthur. Conceição de Macabu: História das Origens até a Segunda Emancipação. 2ª Edição. Conceição de Macabu: AsM Editora, 2019. Consultado em 03-01-2020 no: https://issuu.com/marcelo15002/docs/concei__o_de_macabu_-_hist_ria_das_origens_at__a_s
 GOMES, Marcelo Abreu. ABC de Macabu – Dicionário de Topônimos e Curiosidades. 2ª Edição . Conceição de Macabu: AsM Editora, 2019. Consultado em 03-01-2020 no: https://issuu.com/marcelo15002/docs/abc_de_macabu
 GOMES, Marcelo Abreu. Antes do Kasato-Maru. Conceição de   Macabu: Gráfica Macuco, 2008.
 GOMES, Marcelo Abreu. Geografia Física de Conceição de Macabu. Rio das Ostras: Editora e Gráfica Poema,1997.

Referências 
Bairros de Conceição de Macabu